Ганзафиртель () — район в различных городах Германии:

 Ганзафиртель (район Берлина) — район в Берлине
 Ганзафиртель (район Мюнстера) — район в Мюнстере
 Ганзафиртель (район Ростока) — район в Ростоке
 Ганзафиртель (район Франкфурта-на-Одере) — район во Франкфурте-на-Одерее